Pont-d'Ain é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Pont-d'Ain apresentava uma população de 2 442 habitantes, distribuídos por 1 193 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain